

Reino Unido  
 Brighton

Estados Unidos 
 Brighton (Alabama)
 Brighton (Colorado)
 Brighton (Illinois)
 Brighton (Iowa)
 Brighton (Michigan)
 Brighton (Tennessee)

Austrália 
 Brighton (Victoria)

Desambiguações de topônimos